Ahuatenco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuatenco, Ocuilan, Delstaten Mexiko, 
 Ahuatenco, Tianguistenco, Delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar